Us and Them () — многозначный термин.

 «Us and Them» — песня группы Pink Floyd
 Us and Them — альбом группы Godflesh
 Us and Them — альбом группы Shinedown
 Us and Them: Symphonic Pink Floyd — трибьют-альбом Pink Floyd (симфонические версии композиций исполнены Лондонским филармоническим оркестром)

См. также 

 Мы и Они (значения)